Die 115. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  115. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  115. Division (Volksrepublik China)
  115. Division (Japanisches Kaiserreich)
  115. Motorisierte Garde-Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern